Ongoni (Comores)
Ongoni (république du Congo)